Het seizoen 2013-2014 van Fortuna Sittard was het 45ste seizoen van de Nederlandse betaaldvoetbalclub.

Selectie

Keepers
  1. Ferhat Kaya
  23. Mark Voss

Verdedigers
  2. Niels Vets
  3. Roel Janssen
  4. Timothy Dreesen
  5. Walid Sekkour
  16. Kevin Kis
  25. Jonathan Hendrickx
  26. Fatih Turan
  27. Davy Hodselmans
  29. Mike Jongen
  30. Kay Vonck
  35. Sjoerd Linssen

Middenvelders
  6. Yoann de Boer
  7. Jeffrey Vlug
  8. Franco Zennaro
  10. Ramon Voorn
  14. Lars Gulpen
  17. Jordie Briels
  19. Tomas Overhof
  20. Bob Vankan
  33. Thiemo Vanmaris

Aanvallers
  9. Patrick N'Koyi
  11. Gevaro Nepomuceno
  12. Patrick Amoah
  15. Abdelaziz Khalouta
  18. Zlatko Zejnilovic
  31. Nachité Parinussa
  32. David Driessen
  34. Dion Watson
  37. Tarik Bhar
  39. Marpel Titaley

Staf
  Willy Boessen (trainer-coach)
  Roel Coumans (assistent-trainer)
  Richard Bessems (keeperstrainer)

Eerste divisie

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken

2014
Nederlandse voetbalclub 2013/14